Pont de Bir-Hakeim – ponte di Parigi
 Bir-Hakeim – stazione della metropolitana di Parigi

Pagine correlate 
 Battaglia di Bir Hacheim – episodio della campagna del Nordafrica della seconda guerra mondiale